Bukele ist der Familienname folgender Personen:

 Momolu Duwalu Bukele, Erfinder der Vai-Schrift
 Nayib Bukele (* 1981), salvadorianischer Politiker der GANA